HKS steht als Abkürzung für:

Organisationen
 Hannelore-Kohl-Stiftung, früherer Name der Spendenorganisation ZNS – Hannelore Kohl Stiftung
 Harvard Kennedy School, früher John F. Kennedy School of Government, an der Harvard-Universität
 Hrvatski Kinoloski Savez, kroatischer Hundezüchterverband
 Sozialistische Arbeiterpartei Iran

Medizin
 Hautkrebs-Screening
 Herz-Kreislauf-System, siehe Blutkreislauf
 Herz-Kreislauf-Störung oder Herz-Kreislauf-Stillstand, siehe Herz-Kreislauf-Erkrankung
 Hyperkinetische Störung, psychische Störung, siehe Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung

Technik
 HKS-Farbfächer, Farbpaletten zur Bestimmung von Schmuckfarben
 Handelsklassensortierung von Rohholz (Forst-HKS), siehe Rohholz #Vermessung und Sortierung von Rohholz
 HKS (Flugzeug), Segelflugzeuge der Konstruktionsgemeinschaft Haase-Kensche-Schmetz

Geographie
 Jackson Hawkins Field, Flughafen in Mississippi, Vereinigte Staaten (IATA-Code)

Bauwerk
 Hong Kong Stadium

HKS